

Toponyme 
Danzig est le nom allemand et historique de Gdańsk (appelé Dantzig en français pendant sa période allemande)

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
Allison Danzig (1898-1997), journaliste sportif américain.
Glenn Danzig (né en 1955), chanteur américain.
 (né en 1980), 
Peter von Danzig, maître escrimeur allemand du .
Richard Danzig (né en 1944), avocat et homme politique américain.

Musique 
 Danzig, un groupe de musique américain ;
 Danzig, le premier album du groupe.
 Dantzig Twist, un album du groupe de rock français Marquis de Sade.

Navires 
 , le nom de plusieurs navires de la marine prussienne puis allemande.

Sport 
Danzig (1977-2006) est un cheval de courses et étalon américain.

Voir aussi